Wielkopolska steht für:
 die Landschaft Großpolen

siehe auch:
 Wielkopolski, eine polnische Pferderasse
 Wielkopolskie, ein polnischer Verwaltungsbezirk
 Wielkopolski-Nationalpark